USS Cincinnati ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor a la ciudad de Cincinnati, Ohio.

 El primer  fue un cañonero de río ironclad dado de alta en 1862, fue hundido en combate en dos ocasiones y reflotado en ambas; fue vendido en 1866.

 El segundo  fue un crucero protegido en servicio desde 1894 hasta 1919.

 El tercer  fue un crucero ligero dado de alta en 1924, que realizó patrullas en el océano Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue desguazado en 1946.

 El cuarto  fue un submarino nuclear de ataque de la clase Los Angeles, dado de alta en 1986, y de baja en 1996.

 El quinto  es el vigésimo buque de combate litoral.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos